AED kan verwijzen naar:
 Automatische externe defibrillator
 VAE-dirham, een munteenheid